Beautiful Day é uma canção de U2. Também pode se referir a:

Música
"Beautiful Day" (canção de Lee DeWyze), um cover de 2010, da canção "Beautiful Day" do U2
"Beautiful Day" (canção de Scott Weiland), canção de 2007
"Beautiful Day Without You", canção de Röyksopp

Outros usos
Beautiful Day Monster, um muppet
Beautiful Day Media, uma empresa de publicidade de Nova Iorque, fundado em 2007
Beautiful Days, série de televisão coreana, de 2001

Ver também 
It's a Beautiful Day (desambiguação)

Desambiguação